Bomhard ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Bomhard (1891–1976), deutscher Generalleutnant der Polizei, SS-Gruppenführer und Politiker
 Allan R. Bomhard (* 1943), US-amerikanischer Linguist
 August Bomhard (1787–1869), deutscher Theologe
 Christian von Bomhard (1785–1862), deutscher Pädagoge 
 Eduard von Bomhard (1809–1886), deutscher Jurist und Politiker
 Ernst von Bomhard (1833–1912), deutscher Jurist und Richter
 Hans von Bomhard (1904–1984), deutscher Bergsteiger und Alpenverein-Funktionär
 Helmut Bomhard (1930–2021), deutscher Bauingenieur
 Karl von Bomhard (1866–1938), deutscher Generalmajor
 Nikolaus von Bomhard (* 1956), deutscher Manager
 Peter von Bomhard (1916–1979), deutscher Kunsthistoriker und Archivar
 Sebastian von Bomhard (* 1961), deutscher Internet-Unternehmer
 Theodor von Bomhard (1841–1945), deutscher General der Artillerie 

Siehe auch:
 Pommer (früher auch Bomhard), Musikinstrument